Ortona (Italië), een stad in de Italiaanse regio Abruzzen
Ortona (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Ortona dei Marsi, een gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila